Живи́й пере́різ (пере́тин) (; ; ):

 У гідравліці — поверхня, проведена нормально до ліній течії й розміщена в середині потоку. Можуть існувати системи кривих ліній течії, до яких неможливо провести ортогональну поверхню. При плавно-змінному русі рідини живий переріз вважається плоским і рівним площі поперечного перерізу потоку.
 У гідрології — частина водного перерізу, де спостерігається течія води.
 У металургії — площа перерізу зразка чи виробу за вирахуванням її частини, зайнятої тріщинами, порами та іншим несуцільним матеріалом.
 У конструкціях сит для грохочення — частка площі отворів сита до всієї площі сита в %, яка визначається, наприклад, емпірично методом "на просвіт".

Див. також 
 Живий переріз річки

Примітки

Джерела 
 
 Колчунов В. І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. Посібник. — К.:НАУ, 2004. — 336с. ISBN 966-598-174-9

Гідравліка
Грохочення